Новак Ђоковић је освојио титулу. У финалу је савладао Жо-Вилфрида Цонгу са 7:6, 6:2.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (победник)
  Давид Ферер (прво коло) 
  Жо-Вилфрид Цонга (финале) 
  Марин Чилић (прво коло) 

<li>  Ришар Гаске (друго коло) 
<li>  Александар Долгополов (друго коло) 
<li>  Томи Хас ''(прво коло)
<li>  Фернандо Вердаско ''(прво коло) 

 Жреб 

 Финала 

 Горња половина 

|RD1-score04-1=3
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=6

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Ј. Мелцер
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=7<sup>7
|RD1-seed06=
|RD1-team06= П. Андухар
|RD1-score06-1=1
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=6<sup>3

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Г. Г. Лопез
|RD1-score07-1=0
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=6
|RD1-team08= А. Долгополов
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=4
|RD1-team09= М. Чилић
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6<sup>0
|RD1-score09-3=4
|RD1-seed10=WC
|RD1-team10= М. Чопил
|RD1-score10-1=3
|RD1-score10-2=7<sup>7
|RD1-score10-3=6

|RD1-seed11=
|RD1-team11= Ф. Мајер
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Ф. Фоњини
|RD1-score12-1=1
|RD1-score12-2=2
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=WC
|RD1-team13= Ђ. Жанг
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=WC
|RD1-team14= Д. Ву
|RD1-score14-1=4
|RD1-score14-2=1
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=Q
|RD1-team15= М. Ебден
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=5
|RD1-team16= Р. Гаске
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= Н. Ђоковић
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02=

 Доња половина 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
|RD1=Прво коло
|RD2=Друго коло
|RD3=Четвртфинале
|RD4=Полуфинале

|RD1-seed01=7
|RD1-team01= Т. Хас
|RD1-score01-1=4
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=2
|RD1-seed02=
|RD1-team02= М. Јужни
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=6

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= Б. Бејкер
|RD1-score03-1=7
|RD1-score03-2=3
|RD1-score03-3=1
|RD1-seed04=
|RD1-team04= К. Андерсон
|RD1-score04-1=5
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=6

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Н. Давиденко
|RD1-score05-1=7
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= А. Богомолов
|RD1-score06-1=5
|RD1-score06-2=1
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Д. Истомин
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=6<sup>3
|RD1-seed08=3
|RD1-team08= Ж. В. Цонга
|RD1-score08-1=4
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=7<sup>7

|RD1-seed09=8
|RD1-team09= Ф. Вердаско
|RD1-score09-1='7
|RD1-score09-2=3
|RD1-score09-3=4
|RD1-seed10=
|RD1-team10=

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Кине у тенису — мушкарци појединачно